S101, S-101 ou S.101 peut faire référence à:
 Dome S101, une voiture de course du constructeur chinois Dome ;
 Festklänge (S.101), un poème symphonique de Franz Liszt ;
 HMS Dreadnought (S101), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Renfe série S-101, un train construit par Alstom.